A 2021-es ADAC Formula–4-bajnokság a sorozat hetedik idénye volt. A bajnokság a Formula–4 szabályrendszerén alapult. A szezon eredetileg május 14-én vette volna kezdetét a Motorsport Arena Oschersleben versenypályán és a Hockenheimring aszfaltcsíkján ért volna véget október 17-én, azonban a versenynaptár összetétele jelentősen megváltozott. Az idény a Red Bull Ring indult el június 12-én és a Nürburgringen ért véget november 7-én. Az egyéni bajnokságot Oliver Bearman nyerte meg, míg a csapatoknál a Van Amersfoort Racing diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Megjegyzések:
 Nikhil Bohra egy amerikai-indiai versenyző, aki szingapúri licencel versenyzett.
  Sebastián Montoya egy kolumbiai-amerikai versenyző, aki amerikai licencel versenyzett.
 Maya Weug egy belga-holland-spanyol versenyző, aki spanyol licencel versenyzett.

Versenynaptár

Megjegyzés:
 A versenyhétvégét eredetileg auguszuts 6. és 8. között rendezték volna meg.

Eredmények

Összefoglaló 

Megjegyzés:
 Eredetileg Oliver Bearman nyerte meg a versenyt, azonban utólag egy öt másodperces időbüntetést kapott, amiért elkerülhető balesetet okoztt, ezért Victor Bernier örökölte meg a győzelmet.

Pontrendszer

Versenyzők
Csak a szezon során elért legjobb 16 pozíció számított bele a bajnokságba. 
( Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Újoncok

Csapatok

Jegyzetek 

ADACF421
21